Irigoyen est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est irigoien et qui signifie « au-dessus du village, de la ville ; village sur la hauteur ».

Patronyme 

 Adam Irigoyen, acteur américain ;
 Alfonso Irigoyen, linguiste, écrivain, bertsolari et académicien basque espagnol ;
 Bernardo de Irigoyen (1822-1906), homme politique argentin ;
 María Catalina Irigoyen Echegaray (1848-1918), religieuse espagnole, bienheureuse ;
 María Irigoyen Pérez, femme politique espagnole ;
 Matías de Irigoyen (1781-1839), homme politique et militaire argentin ;
 William Irigoyen, présentateur de Arte Info et d'émissions politiques.

Lieux et communes

Notes et références 

Toponymie basque
Patronyme basque